Фенин — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Фенин, Валериан Викторович (1875—1933) — полковник РИА, начальник Памирского отряда.
 Фенин, Лев Александрович (1886—1952) — российский и советский актёр театра и кино.
 Фенин, Мартин (род. 1987) — чешский футболист, нападающий.
 Фенин, Степан Дмитриевич (1915—2002) — участник Великой Отечественной войны.
 Фенин, Пьер — французский историк.
 Фенин, Юрий Анатольевич (род. 1977) — украинский футболист, нападающий.

